David Březina je jméno a příjmení, které má více nositelů:

 David Březina (písmař) (* 1980) – český písmař a designér
 David Březina (designér) (* 1987) – český designér
 David Březina (lední hokejista) (* 1993) – český lední hokejista
 David Březina (fotbalista) (* 1997) – český fotbalista